Jesu, meine Freude est le titre de plusieurs oeuvres de musique classique :
 Jesu, meine Freude (BWV 227) est un motet de Jean-Sébastien Bach ;
 Jesu, meine Freude (BWV 610) est un choral de Jean-Sébastien Bach ;
 Jesu, meine Freude est une œuvre de Dietrich Buxtehude ;
 Jesu, meine Freude est un hymne de Johann Franck ;
 Jesu, meine Freude est une œuvre pour chœur et orchestre de Felix Mendelssohn.